Теорема Коши — Ковалевской — теорема о существовании и единственности локального решения задачи Коши для дифференциального уравнения в частных производных. Теорема Ковалевской является одной из основных и наиболее часто используемых теорем в теории уравнений с частными производными: теорема Хольмгрена о единственности решения задачи Коши, теоремы существования решения задачи Коши для гиперболических уравнений, теория разрешимости линейных уравнений используют теорему Ковалевской.

Формулировка 
Рассмотрим пространство . Точку пространства  будем обозначать через , а точку, принадлежащую , через . Обозначим оператор частного дифференцирования 
  
Предположим, что коэффициенты оператора  определены в окрестности  начала координат в пространстве переменных  и являются аналитическими функциями. Пусть функция  также аналитична в . Пусть вектор  начальных данных является аналитическим в некоторой окрестности начала координат  — пространства. Тогда существуют окрестность  начала координат и единственная аналитическая функция , определённая в , для которой

Доказательство 
Положим 
 

Тогда из  вытекает, что 
  
Поэтому, не теряя общности, можно предположить, что начальные данные для  равны нулю. Перепишем  в виде 

  

где  — полином по  степени , коэффициенты которого аналитичны в окрестности  начала координат. Легко видеть, что коэффициенты  разложения в ряд Тейлора 

  

определяются однозначно уравнением  и начальными условиями. Дальше доказывается сходимость ряда .

Для доказательства сходимости ряда  используются мажорантные ряды и полиномы. Функция  называется мажорантным рядом для  в начале координат, если она является аналитической в этой точке и коэффициенты  её разложения в ряд Тейлора больше или равны абсолютным значениям соответствующих коэффициентов  разложения функции  в ряд Тейлора, то есть .

История 
Теорема была представлена С.В. Ковалевской в Геттингенский университет вместе с двумя другими работами в качестве докторской диссертации в 1874 году.

См. также 
 Задача Коши
 Теорема Хольмгрена

Литература 
 C. Мизохата Теория уравнений с частными производными, М., Мир, 1977, 504 стр.
 О.А. Олейник Теорема С.В. Ковалевской и современная теория уравнений с частными производными // Соросовский образовательный журнал, 1997, № 8, стр. 117
  

Дифференциальные уравнения
Дифференциальные уравнения в частных производных
Коши — Ковалевской
Коши — Ковалевской